Laos steht für:

 Laos, Staat in Südostasien
 Königreich Laos, bis 1975 bestehender Vorgängerstaat
 Laos (historische Region), historische Gebietsbezeichnung, umfasste neben dem heutigen Laos auch größere Teile Nordostthailands
 Laos (Insel), Insel im Golf von Thailand
 Laos (Stadt), antike griechische Stadt im heutigen Süditalien
 die indonesische Bezeichnung von Galgant (Alpinia galanga, Thai-Ingwer)
 Laos (Band), eine ehemalige deutsche Hard-Rock-Band
 Laos (Schiff, 1897)

Laos ist der Familienname folgender Personen:

 Aino Laos (Gudrun Laos), britische Sängerin
 Ants Laos (* 1943), estnischer Sportler, Politiker und Unternehmer

LA.O.S. steht für:

 Laikos Orthodoxos Synagermos (oder LA.O.S, mit Betonung auf dem „o“ wie λαός laós‚Volk‘), eine rechtspopulistische bis ultrarechte griechische Partei

Siehe auch:
 LAO